Die Gibraltar Darts Trophy 2021 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 24. bis zum 26. September zum insgesamt achten Mal von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Da das Turnier im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt worden war, war Krzysztof Ratajski als amtierender Sieger im Jahr 2019 der Titelverteidiger.

Es war das zweite Event der European Darts Tour 2021, welches im Rahmen der PDC Pro Tour 2021 ausgetragen wurde. Der Austragungsort war der Europa Sports Park in Gibraltar.

Gerwyn Price schlug im Finale den Österreicher Mensur Suljović mit 8:0. Er gewann somit beide European Tour-Events 2021.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 30. Juni 2021
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 9. Juli 2021
 Die Top 2 der gibraltarischen Spieler in der PDC Order of Merit (entfiel, da kein gibraltarischer Spieler in der Order of Merit)
 4 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 23. September 2021
 1 Gewinner eines UK Associate Member Qualifiers vom 9. August 2021
 1 Gewinner eines European Associate Member Qualifiers vom 5. Juli 2021
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 28. Februar 2020
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 31. Juli 2021
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Joe Cullen
  José de Sousa
  Peter Wright
  Michael van Gerwen
  Gerwyn Price
  Michael Smith
  Jonny Clayton
  James Wade
  Devon Petersen
  Krzysztof Ratajski
  Dirk van Duijvenbode
  Damon Heta
  Danny Noppert
  Brendan Dolan
  Mensur Suljovic
  Nathan Aspinall

Sieger des Tour Card Qualifier
  Martin Schindler
  Callan Rydz
  Keane Barry
  Wayne Jones
  Rob Cross
  Simon Whitlock
  Stephen Bunting
  Martijn Kleermaker
  Adam Hunt
  Steve Beaton
  Geert Nentjes
  Ryan Murray
  Mervyn King
  Ted Evetts
  Luke Humphries
  John Henderson
  Gabriel Clemens
  Florian Hempel

  Boris Krčmar
  Joe Murnan
  Ryan Searle
  Kim Huybrechts
  Ritchie Edhouse
  Boris Kolzow
Sieger des Associate Member Qualifier
  Kenny Neyens
  Adam Smith-Neale

Sieger des Host Nation Qualifier
  Justin Broton
  Dyson Parody
  Craig Galliano
  Justin Hewitt

Nordic & Baltic Qualifier
  Andreas Harrysson

East Europe Qualifier
  Patrik Kovács

Turnierverlauf

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2021
European Darts Tour 2021